Proba de spadă masculin la Campionatul Mondial din 2015 s-a desfășurat pe 15 iulie la Moscova, turul preliminar fiind organizat pe 14 iulie.

Medaliați

Rezultate

Faze finale

Prima jumătate

Prima secțiune

| RD3-score04 = '''15

| RD4-seed01  = 42
| RD4-team01  =  Rubén Limardo
| RD4-score01 = 8
| RD4-seed02  = 2
| RD4-team02  =

Referințe

  Tablouri competiționale  pe fencingworldwide.com
  Clasament final complet la Federația Internațională de Scrimă 

Campionatul Mondial de Scrimă din 2015